Porzia steht für:

 (1131) Porzia, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Porcia (Begriffsklärung)
 Portia